Пе́ррисвилл () — название нескольких населённых пунктов в США.

Населённые пункты США 
  — городок в Индиане.
  — деревня в Огайо.
  — поселение в Пенсильвании.

См. также 
 Перри
 Перрис
 Перривилл
 Перрисберг